Cámara (del latín, camera, trasunta de la voz griega Minara χαμαρα- concavidad, superficie cóncava y de aquí techo arqueado, abovedado). Con una acepción inicial que equivalía en algunos casos a habitación, estancia, espacio de una casa, destinada especialmente a dormir o simplemente para uso de una persona, aunque ha ido variando con el tiempo llegando al extremo de definir un espacio de aire que queda en ciertos lugares cerrados por otros elementos, dejando de ser sinónimo de habitación, como un tubo de caucho (cámara de neumático), la parte superior del cilindro de un coche (cámara de explosión), un conjunto de personas (Cámara de los Lores) o incluso cambiando el sentido siguiendo la raíz original: una cámara fotográfica.

Acepciones clásicas 

Como el arco y la bóveda se emplean de ordinario y más aún en los tiempos antiguos por causa de solidez unas veces y otras de mayor suntuosidad y ornato, por ello sin duda la denominación de cámara. Entre sus numerosas, varias y aun opuestas acepciones, se aplicó desde antiguo a los aposentos y piezas principales de las casas, como salas, despachos, dormitorios y muy señaladamente en los palacios de los reyes y príncipes. 

Por su origen histórico, en fin, o por su destino, pero siempre por el mismo principio y analogía, en España y en otros estados, se han llamado o se llaman todavía cámara muchos tribunales superiores y cuerpos colegiados y así mismo el local de sus reuniones, como cámara ardiente, cámara estrellada, cámara apostólica, cámara de Castilla, de Indias, de Guerra, Eclesiástica de comptos, Cámara de los Lores (en inglés House of Lords) que es la Cámara alta del Parlamento del Reino Unido. El Parlamento también incluye al Soberano, y en la Cámara baja , llamada la Cámara de los Comunes , en estos últimos casos la "cámara" es un conjunto de personas no la habitación, etc.

Acepciones modernas 

Por una especie de antífrasis, se llaman cámara en algunas provincias las localidades menos ostentosas y aseadas de las casas o destinadas a usos rurales u otros análogos, como las llamadas por otro nombre paneras, graneros, desván, sojado, etc.

Por su destino, a veces es sinónimo de habitación, aunque especial: cámara de un barco, cámara oscura; cámara frigorífica , lugar destinado a la conservación de los alimentos; cámara de gas , sistema para aplicar la pena capital por inhalación de un gas tóxico, habitualmente ácido cianhídrico. Pero a veces no tiene nada que ver con habitación, sino que se emplea para definir un espacio de aire que queda en ciertos lugares cerrados por otros elementos: cámara de neumático (de coche, de moto o de bicicleta ), tubo de goma con forma de toro que se infla con aire dentro de las ruedas de ciertos vehículos; cámara de un arma, depósito fijo de un arma semiautomática donde se disponen los cartuchos antes de pasar a la recámara; cámara de explosión , parte superior del el cilindro de un coche, etc.

Cámara fotográfica 

Finalmente, de las acepciones modernas, aquellas que están relacionadas con la cámara oscura usan el término "cámara" cogido directamente del término por la sinécdoque que se ha hecho directamente de la palabra latina "camera". El término "camera obscura" aparece por primera vez en el libro Ad Vitellionem Paralipomena (1604), del matemático alemán, astrónomo y astrólogo Johannes Kepler. Kepler descubrió el funcionamiento de la cámara oscura recreando su principio con un libro que sustituía un cuerpo brillante y enviaba haces de luz desde sus extremos a través de una apertura hacia una mesa en el suelo donde los haces recreaban la forma del libro. también se dio cuenta de que la imagen se "creaba" invertida y se imaginó que esto era corregido de algún modo por el cerebro. 
Con esta acepción hay entre otras:

 Cámara digital 
 Cámara fotográfica 
 Cámara estereoscópica 
 Cámara infrarroja
 Cámara térmica 
 Cámara de cine
 Cámara de televisión
 Cámara de vídeo
 Cámara inteligente

Referencias

Bibliografía 
 Enciclopedia española de derecho y administración, Lorenzo Arrazola, 1848
 Grosses vollständiges Universal-Lexikon
 gutenberg.beic.it

Véase también 
 Sinécdoque
 Metonimia
 totum pro parte

Enlaces externos 
 Cámara de los comunes UK.

Habitaciones